Краса́вица — это красивая девушка, женщина, а также:
 Красавица — одно из названий Большого Симагинского озера.
 Красавица — территориальная зона в Зеленогорске.
 Красавица — деревня, Кологривский район, Костромская область, Россия
 «Красавица» — картина Бориса Кустодиева.
 «Красавица» — картина Тициана.
 «Красавица» — советский фильм 1969 года.